Андаберд ():

 Андаберд (фортеця) — фортеця біля села Кнараван Шаумянівського району Нагірно-Карабаської Республіки
 Андаберд (монастир) — монастир біля села Кнараван Шаумянівського району Нагірно-Карабаської Республіки